As Nove Ilhas são um arquipélago fluviomarinho localizado na Lagoa Mundaú, na Região Metropolitana de Maceió. As nove ilhas são: 

 Ilha do IrineuEla possui esse nome por causa de um pescador, chamado Irineu, que é bastante conhecido nacionalmente por ser um dos poucos trígamos do Brasil;

 Ilha das AndorinhasTem esse nome porque há vários ninhos de andorinhas na ilha, e ocorre todo ano um fluxo migratório na região dessas aves;

 Ilha do FogoPossui esse nome porque no local havia um alambique de pinga, que faliu anos depois porque os funcionários consumiam o produto;

 Ilha de Santa MartaO nome é uma homenagem a Santa Marta;

 Ilha do AlmiranteTem esse nome porque lá viveu um almirante da marinha que faleceu lá mesmo;

 Ilha de Um Coqueiro SóPossui esse nome porque em 1989, uma enchente devastou a ilha e só sobreviveu um coqueiro na região;

 Ilha das CabrasTem esse nome porque um fazendeiro criava cabras na ilha, mas teve que interromper a criação por causa da poluição da região;

 Ilha Bora BoraGanhou esse nome porque o povo da região encurtava a palavra embora para bora, quando queria-se ir para a ilha. Foi construído um complexo hoteleiro na ilha, mas parou de funcionar devido a restrições do IMA;

 Ilha de Santa RitaPertence ao município de Marechal Deodoro. É a maior ilha lacustre do país, pois possui 12 km². Atualmente, a ilha é uma área de preservação ambiental, porque possui uma fauna e uma flora riquíssimas.

Passeio das 9 ilhas, Pontal da Barra

Arquipélagos do Brasil
Atrações turísticas de Alagoas
Ilhas de Alagoas